Pojem poledník může označovat:

 poledník – myšlená čára na vesmírném tělese
 základní poledník, Pařížský poledník, Pražský poledník, 15. poledník východní délky, Bratislavský poledník – na Zemi
 poledník (noviny) – polední vydání novin

místopisné jméno
 Poledník (Šumava) (1315 m) – hora na Šumavě
 Poledník (Jizerské hory) (864 m) – hora v Jizerských horách
 Poledník (národní přírodní rezervace) – zaniklá národní přírodní rezervace v okrese Liberec

příjmení
Jindřich Poledník (* 1937) – československý politik, komunistický a mládežnický funkcionář
Petr Poledník (* 1951) – český právník

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - místopisné jméno